Грушке — фамилия.
 Грушке, Андрей Александрович (1912—1989) — советский архитектор. Лауреат Сталинской премии (1951).
 Грушке, Николай Фёдорович (1872—1920) — русский филолог, историк и критик; один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». См. также